Maria Centracchiová (* 28. září 1994 Isernia) je italská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v útlém dětství pod vedením svého otce Bernarda v rodné Isernii. Od roku 2015 se připravuje v Římě ve vrcholovém sportovním středisku státní policie Fiamme Oro. V italské ženské reprezentaci se pohybovala od roku 2014 v lehké váze do 57 kg. V roce 2016 se na olympijské hry v Riu nekvalifikovala. Od roku 2017 startuje ve vyšší polostřední váze do 63 kg.

Vítězství 
 2015 - 1× světový pohár (Casablanca)
 2019 - 1× světový pohár (Tel Aviv)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Itálii

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Marie Centracchiové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Marié Centracchiové na Judobase.org

Italské judistky
Narození v roce 1994
Narození 28. září
Narození v Molise
Žijící lidé
Ženy